Retschkalowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Retschkalowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad
 Retschkalowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan